Liste des États des États-Unis (plus le district de Columbia) classés par population, en ordre décroissant à la suite du recensement de 2010 et une estimation de 2018.

Notes et références